Mészáros, på slovakiska skrivet Meszároš är ett ungerskt efternamn. Det var ursprungligen en yrkesbeteckning med betydelsen "slaktare". Det har burits av bland andra:

 Andrej Meszároš (född 1985), slovakisk ishockeyspelare
 Erika Mészáros (född 1966), ungersk kanotist
 Ervin Mészáros (1877–1940), ungersk fäktare
 Lázár Mészáros (1796–1858), ungersk revolutionsgeneral och krigsminister
 Márta Mészáros (född 1931), ungersk filmregissör
 Michu Meszaros (1939–2016), ungersk-amerikansk cirkusartist och skådespelare

Se även
 Lista över de vanligaste ungerska efternamnen

Ungerska efternamn
Efternamn som syftar på yrken